Pilot Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pilot Grove (Iowa)
 Pilot Grove (Missouri)
 Pilot Grove (Texas)

Siehe auch:
 Pilot Grove Township